Campionatul European de Scrimă din 2012  s-a desfășurat în perioada 15-20 iunie la Legnano în Italia.

Rezultate

Masculin

Feminin

Clasament pe medalii

Rezultate

Masculin

Floretă individual

{{Round8

|| Radosław Glonek|13| Aleksei Ceremisinov|15
|| Renal Ganeev|4| Richard Kruse|15
|| Benjamin Kleibrink|15| André Weßels|12
|||8| Michał Majewski|15

||{{Nowrap| Aleksei Ceremisinov}}|15| Richard Kruse|11
|| Benjamin Kleibrink|15| Michał Majewski|14

||

Spadă individual

Sabie individual

Floretă pe echipe

Spadă pe echipe

Sabie pe echipe

Feminin

Floretă individual

Spadă individual

Sabie individual

Floretă pe echipe

Spadă pe echipe

Sabre team

Legături externe
Site-ul official

2012
2012 în scrimă
Competiții de scrimă în Italia